Croazia 
 Chiesa di San Girolamo – chiesa di Fiume

 Italia
 Chiesa di San Girolamo – chiesa di Castel Cellesi
 Chiesa di San Girolamo Dottore – chiesa di Barbigarezza, frazione di Compiano
Chiesa di San Girolamo - chiesa di Cittanova
 Chiesa di San Girolamo – chiesa di Comune Stradella, frazione di Bardi
 Chiesa di San Girolamo – chiesa di Bologna
 Chiesa di San Girolamo – chiesa di Cedegolo
 Chiesa di San Girolamo  – chiesa di Contovello, frazione di Trieste
 Chiesa di San Girolamo – chiesa di Ferrara
 Chiesa di San Girolamo – chiesa di Fiesole
 Chiesa di San Girolamo – chiesa di Genova
 Chiesa di San Girolamo – chiesa di Lucca
 Chiesa di San Girolamo – chiesa di Mestre
 Chiesa di San Girolamo delle Monache – chiesa di Napoli
 Chiesa di San Girolamo dei Croati – chiesa di Roma
 Chiesa di San Girolamo della Carità – chiesa di Roma
 Chiesa di San Girolamo – chiesa di San Gimignano
 Chiesa di San Girolamo – chiesa di Spello
 Chiesa di San Girolamo – chiesa di Thiene
 Chiesa di San Girolamo – chiesa di Venezia
 Chiesa di San Girolamo degli Scalzi – chiesa di Vicenza, oggi chiesa di San Marco in San Girolamo
 Chiesa di Montevergine (anche di San Girolamo) – chiesa di Noto
 Chiesa di San Girolamo alla Certosa – chiesa di Bologna